Das Shanghai WISPA WorldStars 2004 fand vom 16. bis 21. November 2004 in der chinesischen Metropole Shanghai statt. Das Squashturnier der Damen war Teil der WSA World Tour 2004/05 und gehörte zur Kategorie WSA Gold 35. Das Preisgeld betrug 43.500 US-Dollar.

Die an Position zwei gesetzte Cassie Jackman traf im Finale auf die an Position sieben gesetzte Nicol David, die sie mit 9:2, 9:3 und 9:0 besiegte. Es war Jackmans 28. Titelgewinn auf der World Tour.

Das Teilnehmerfeld der Damenkonkurrenz bestand aus 16 Spielerinnen, davon vier Startplätze für Qualifikantinnen. Die acht besten Spielerinnen wurden gesetzt. Eine Wildcard wurde nicht vergeben.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)´

Einzelnachweise 

WSA World Tour 2004/05
Squashturnier in Shanghai